Папи́сс Демба́ Сиссе́ (; ) — сенегальский футболист, нападающий клуба Ризеспор.

Карьера

Клубная 
Паписс Сиссе начинал футбольную карьеру в дакарском клубе «Дуан». В 2005 году подписал контракт с французским «Мецем». Дебютировал в Лиге 1 29 июля 2005 года в выездном матче с ПСЖ, проигранном со счетом 1:4. Больше в том сезоне Сиссе за «Мец» не выступал, отправившись в аренду в клуб третьего французского дивизиона «Шербур».

Летом 2006 года Сиссе вернулся в «Мец», который к тому времени вылетел в Лигу 2, и, забив в сезоне 12 голов, помог команде вернуться в Лигу 1. Тем не менее, сезон 2007/2008 нападающий вновь заканчивал в аренде — в «Шатору». Следующие полтора сезона Сиссе полностью отыграл в «Меце». В январе 2010 года он стал игроком немецкого «Фрайбурга».

В январе 2012 года подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на 5,5 лет. Дебютировал в составе «сорок» 5 февраля в домашнем матче против «Астон Виллы», где и забил свой первый гол за новый клуб, который стал победным. Матч закончился со счётом 2:1. Всего в сезоне 2011/12 премьер-лиги забил 13 мячей в 14 играх.

Летом 2016 года перешёл в китайский клуб «Шаньдун Лунэн».

В сборной 
За сборную Сенегала выступает с 2009 года. 9 октября 2010 года в отборочном матче Кубка Африки — 2012 сделал хет-трик в ворота сборной Маврикия.

Статистика

Клубная статистика 

по состоянию на 10 июля 2016

Выступления за сборную 

Итого: 36 игр / 17 голов; 15 побед, 10 ничьих, 11 поражений.

Достижения 
 Победитель Лиги 2: 2006/07
 Обладатель приза EFFIFU как самый эффективный нападающий Бундеслиги: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ньюкасл Юнайтед»
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на lfp.fr 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Женерасьон Фут»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Шербур»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Фенербахче»